Slobozia kan syfta på:

Geografi

Moldavien 

 Slobozia (ort i Moldavien), Unitatea Teritorială din Stînga Nistrului,

Rumänien 

 Slobozia-Mândra, kommunhuvudort, Teleorman, Comuna Slobozia-Mândra, 
 Slobozia Hănești, ort, Botoșani, Comuna Hăneşti, 
 Slobozia-Câmpineanca, ort, 
 Slobozia Bradului, kommunhuvudort, Vrancea, Comuna Slobozia Bradului, 
 Slobozia (ort i Rumänien, Botoșani, Comuna Păltiniş), 
 Slobozia (ort i Rumänien, Botoșani, Comuna Broscăuţi), 
 Slobozia (ort i Rumänien, Suceava, Comuna Zvoriştea), 
 Slobozia (ort i Rumänien, Suceava, Comuna Fântânele), 
 Slobozia (ort i Rumänien, Iaşi, Comuna Deleni), 
 Slobozia (ort i Rumänien, Iaşi, Comuna Sireţel), 
 Slobozia (ort i Rumänien, Iaşi, Comuna Voineşti), 
 Slobozia (ort i Rumänien, Neamț, Comuna Boghicea), 
 Slobozia (ort i Rumänien, Iaşi, Comuna Ciurea), 
 Slobozia (ort i Rumänien, Iaşi, Comuna Schitu-Duca), 
 Slobozia (ort i Rumänien, Neamț, Oraş Roznov), 
 Slobozia (ort i Rumänien, Vaslui), Comuna Gârceni, 
 Slobozia (ort i Rumänien, Bacău, Comuna Filipeni), 
 Slobozia (ort i Rumänien, Bacău, Comuna Stănişeşti), 
 Slobozia (ort i Rumänien, Bacău, Municipiul Oneşti), 
 Slobozia (ort i Rumänien, Bacău, Comuna Urecheşti), 
 Slobozia (ort i Rumänien, Buzău), Comuna Cătina, 
 Slobozia (ort i Rumänien, Argeș, Comuna Stoeneşti), 
 Slobozia (ort i Rumänien, Gorj), Municipiul Târgu Jiu, 
 Slobozia (ort i Rumänien, Dâmbovița), Comuna Cornăţelu, 
 Comuna Slobozia (kommun i Rumänien, Ialomița), 
 Slobozia (kommunhuvudort i Rumänien, Argeș, Comuna Slobozia, lat 44,53, long 25,24), 
 Slobozia (ort i Rumänien, Argeș, Comuna Popeşti), 
 Slobozia (kommunhuvudort i Rumänien, Giurgiu), Comuna Slobozia, 
 Slobozia, Ialomița, Comuna Slobozia, 

Robotskapade Moldavienförgreningar
Robotskapade Rumänienförgreningar